Скотт А́скем (; род. 25 мая 1988, Уэст-Йоркшир) — английский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, ACB, BAMMA, Cage Warriors, владел титулами чемпиона по версиям UCFC и BAMMA.

Биография 
Скотт Аскем родился 25 мая 1988 года в графстве Уэст-Йоркшир, Англия. Серьезно заниматься смешанными единоборствами начал ещё подростком, с 2008 года активно выступал на различных любительских соревнованиях по ММА, выиграв несколько турниров и одержав в общей сложности шесть побед.

Одновременно с этим практиковал бразильское джиу-джитсу, получив в этой дисциплине коричневый пояс</small>.

Прежде чем начать зарабатывать боями, работал в ремонтно-строительной компании, занимавшейся установкой городского освещения

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в октябре 2010 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом в первом же раунде. Дрался преимущественно в небольших английских промоушенах, таких как British Cage FC, Fight-Pro UK, Olympian MMA Championship, Caged Steel FC и Ultimate Cage FC — неизменно выходил из всех поединков победителем.

В 2012 году выступил на турнире организации Cage Warriors, где единогласным решением судей победил Деннистона Сазерленда. Год спустя в поединке с валлийцем Джеком Маршманом завоевал титул чемпиона UCFC в средней весовой категории, также получил чемпионский пояс британского промоушена BAMMA, который впоследствии благополучно защитил.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке двенадцать побед и ни одного поражения, Аскем привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2014 году подписал с ней эксклюзивный контракт на четыре боя. Однако дебют в октагоне получился для него неудачным, в поединке с шведским бойцом Магнусом Седенбладом он, хотя и смог во втором раунде отправить соперника в нокдаун, бо́льшую часть времени находился под контролем и в итоге проиграл единогласным судейским решением.

В 2015 году провёл в UFC два поединка, нокаутировал в первом же раунде бразильца Антониу дус Сантуса Жуниора, но затем раздельным решением уступил поляку Кшиштофу Йотко.

В 2016 году отправил в нокаут Криса Демпси, получив бонус за лучшее выступление вечера, после чего по очкам проиграл новичку организации Джеку Херманссону.

Последний раз дрался в клетке UFC в марте 2017 года, раздельным решением судей уступил соотечественнику Брэду Скотту и вскоре покинул организацию.

Последующие выступления 
Освободившись от контракта с UFC, Скотт Аскем продолжил активно выступать в менее престижных промоушенах. В частности, он провёл бой в российской организации Absolute Championship Berkut, где раздельным решением судей выиграл у своего соотечественника Люка Барнатта — их противостояние позже было признано лучшим боем вечера.

В декабре 2017 года стало известно, что Аскем подписал контракт с крупной польской организацией KSW.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|19-4
| Мамед Халидов
| Единогласное решение
| KSW 52: Race
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гливице, Польша
| 
|-
|Победа
|align=center|18-4
| Михал Матерла
| TKO (удары коленями)
| KSW 49: Soldić vs. Kaszubowski
|
|align=center|3
|align=center| 1:23
|Гданьск, Польша
| 
|-
|Победа
|align=center|17-4
|Марцин Войцик
|TKO (удары)
|KSW 45: The Return to Wembley
|
|align=center|1
|align=center|1:37
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|16-4
|Михал Матерла
|TKO (ногой в корпус)
|KSW 42: Khalidov vs. Narkun
|
|align=center|1
|align=center|1:09
|Лодзь, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
|Люк Барнатт
|Раздельное решение
|ACB 70
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Шеффилд, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-4
|Брэд Скотт
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Манува — Андерсон
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лондон, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-3
|Джек Херманссон
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Arlovski vs. Barnett
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Гамбург, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
|Крис Демпси
| KO (удары)
|UFC Fight Night: Silva vs. Bisping
|
|align=center| 1
|align=center| 4:45
| Лондон, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-2
|Кшиштоф Йотко
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Holohan vs. Smolka
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Дублин, Ирландия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Антониу дус Сантус
|KO (удары)
|UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne
|
|align=center|1
|align=center|2:52
|Берлин, Германия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-1
|Магнус Седенблад
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Nelson vs. Story
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Стокгольм, Швеция
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
|Макс Нуньес
|TKO (удары руками)
|BAMMA Fight Night: Southampton
|
|align=center|3
|align=center|1:50
|Саутгемптон, Англия
|Защитил титул чемпиона BAMMA в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|11-0
|Хорхе Луис Безерра
|Единогласное решение
|BAMMA 13
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бирмингем, Англия
|Выиграл титул чемпиона BAMMA в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|10-0
|Джек Маршман
|Единогласное решение
|Ultimate Cage FC 5
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Донкастер, Англия
|Выиграл титул чемпиона UCFC в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|9-0
|Хенри Маклеман
|Сдача (удушение сзади)
|BAMMA 12
|
|align=center|3
|align=center|4:13
|Ньюкасл, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Деннистон Сазерленд
|Единогласное решение
|Cage Warriors 50
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Глазго, Шотландия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Дай Кук
|KO (удар ногой в голову)
|Caged Steel FC 3
|
|align=center|1
|align=center|0:35
|Донкастер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Марк Джонс
|TKO (удары руками)
|Ultimate Cage FC 4
|
|align=center|1
|align=center|0:35
|Батли, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Аурелиус Керпе
|Сдача (удушение сзади)
|Caged Steel FC 2
|
|align=center|1
|align=center|2:04
|Донкастер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Мэтт Эрншоу
|TKO (удары руками)
|Caged Steel FC 1
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Донкастер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Арунас Климавичус
|TKO (удары руками)
|Olympian MMA Championship 11
|
|align=center|1
|align=center|0:24
|Ливерпуль, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Шон Ломас
|KO (ногой в голову)
|Fight-Pro UK 3
|
|align=center|1
|align=center|0:04
|Барнсли, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Роландас Цизаускас
|TKO (удары руками)
|British Cage FC: Barnsley
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Барнсли, Англия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Англии